Cmentarz na Kluczykach w Toruniu – czynny cmentarz parafialny, administrowany przez parafię św. św. Piotra i Pawła w Toruniu.

Lokalizacja 
Cmentarz znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, na osiedlu Kluczyki – od północy ograniczony terenami należącymi do PKP, od wschodu i zachodu zabudową miejską, zaś od południa ulicą Poznańską. Główne i jedyne wejście do cmentarza znajduje się przy ulicy Poznańskiej 146-148.

Historia 
Cmentarz na Kluczykach powstał w 1937 roku z inicjatywy proboszcza parafii św. św. Piotra i Pawła na Podgórzu, ks.  Józefa Domachowskiego. Dostrzegł on potrzebę utworzenia nowego cmentarza, ponieważ dotychczasowy (św. św. Piotra i Pawła) okazał się niewystarczający na potrzeby parafii i nie nadawał się z powodów topograficznych (ograniczenie zabudową miejską i terenami kolejowymi) do rozbudowy. Zgodę na jego założenie wydał 14 maja tego samego roku starosta powiatu toruńskiego, Tadeusz Bruniewski. Ten niewielki cmentarz (3,1 h powierzchni) – jako jedyny w mieście – nie posiada swojego patrona, a parafianie nazywają go cmentarzem "Nowym na Podgórzu". Zarządza nim parafia św. św. Piotra i Pawła na Podgórzu.

Cmentarz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2413).

Pochowani 
Spoczywają tu m.in.:
 ks. Józef Domachowski (1905-1940), proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła
 Melania Sinoracka (1923-1975), lekkoatletka
 Mieczysław Kowalewski (1906- 1976), więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen
 Mieczysław Jadźwiński (1905-1984), poeta
 Krzysztof Milkowski (1960-1987), aktor
 ks. prałat Józef Batkowski (1912-2007), proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła

Galeria

Zobacz też 
 Cmentarze w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Cmentarze w Toruniu

Cmentarze katolickie w Toruniu